

Бігільдіно — присілок, Балтачевський район, Башкортостан
 Бігільдіно — присілок, Козловський район, Чувашія